Список видов, входящих в род 

По данным сайта The Plant List, род Симфиотрихум содержит 108 видов.

Примечания

Ссылки 
 Симфиотрихум на сайте The Plant List

Симфиотрихум